Puchar Estonii w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Estonii. Organizowane co sezon przez Estoński Związek Piłki Nożnej (HNZ) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Meistriliidze piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Konferencji Europy.

Historia 
W 1938 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Estonii. Zwyciężył klub Sport Tallinn. W 1940, 1942 i 1943 finały Pucharu zostały uznane za nieoficjalne. W 1941 po zaanektowaniu Estonii przez ZSRR Estonii stworzone zostały rozgrywki pod nazwą Puchar Estońskiej SRR. Ostatnia edycja Pucharu Estońskiej SRR odbyła się w 1991. Rok później ponownie ruszył Puchar Estonii.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 89 klubów występujących w Mistrzostwach Estonii. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do finału rozgrywane są w jednym meczu. Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 1997/98 rozgrywki składają się z 7 etapów: rundy pierwszej eliminacyjnej, rundy rundy eliminacyjnej, 1/16 finału, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion Kadrioru, a potem A. Le Coq Arena w Tallinnie.

Zwycięzcy i finaliści 
 Oficjalne:

 Nieoficjalne:

 Oficjalne:

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Estonii na podium oficjalnie stawało w sumie 21 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Levadia Tallinn, która zdobyła 10 Pucharów.

Klasyfikacja według miast

Zobacz też 
 Meistriliiga
 Superpuchar Estonii

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Estonii w bazie League321 

!